Sub Sonik, pseudònim de Llamar Hansen (naixcut a Haarlem, el 29 d'octubre del 1993)

Discografia 
Singles

Discjòqueis neerlandesos
Persones de Haarlem
Músics d'Holanda Septentrional